Игнасио Зарагоза, Зарагоза има више значења:

 Игнасио Зарагоза, Зарагоза (Сојаникилпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Игнасио Зарагоза, Зарагоза (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику